Tazewell kan syfta på:

Personer

Efternamn 

 Henry Tazewell - (1753-1799), amerikansk politiker 
 Littleton Waller Tazewell - (1774-1860), amerikansk politiker

Förnamn 

 Tazewell Ellett - (1856-1914), amerikansk politiker

Platser 

 Tazewell, Tennessee
 Tazewell, Virginia

Se även 

 Tazewell County